Pape Diakhaté (Dakar, 21 de junho de 1984) é um futebolista do Senegal que atua como volante.

Carreira 
Kader Mangane representou o elenco da Seleção Senegalesa de Futebol no Campeonato Africano das Nações de 2012.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Nascidos em 1984
Naturais de Dakar
Futebolistas do Senegal
Futebolistas do Dínamo de Kiev
Futebolistas da Association Sportive Nancy-Lorraine
Futebolistas da Association Sportive de Saint-Étienne
Futebolistas do Olympique Lyonnais
Futebolistas do Granada Club de Fútbol
Jogadores da Seleção Senegalesa de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2006
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2012